

Sens et origine du nom 
Abderrahmane (en arabe  Abd ar-Rahmān, « Adorateur du tout rayonnant d'Amour ») est un nom arabe et musulman. Il a été composé à partir de l'un des 99 noms divins, celui qui est révélé en second dans le Coran, immédiatement après le nom d'Allah (sourate 1, Fatiha, verset 1).

Variantes 
 Abd ar-Rahmān : transcription savante
 Abderrahmane : transcription courante
 Abd ar-Rahman : autre transcription
 Abdul Rahman : transciption discutable
 Abdérame : francisation ancienne qui a notamment été utilisée pour les califes de Cordoue.

 allemand : Abd ar-Rahman
 anglais : Abd-ar-rahman
 asturien : Abderramán
 espagnol : Abderramán
 euskara (basque) : Abderraman
 italien : Abd ar-Rahmā'n
 portugais : Abderramão
 slovène : Abdul Rahman
 suédois : Abd ar-Rahman
 Afrique noire: Aboudramane ou Dramane ou Abdramane

Popularité du nom 
Ce nom est populaire dans tous les pays musulmans. Les chrétiens ne l'utilisent pas.

Abd al-Rahmān comme nom de personne ou comme prénom 

 Abd al-Rahman ibn Sakhr Al-Azdi, dit Abu Huraira, célèbre compagnon de Mahomet
 Abd al-Rahman ibn Abd Allah al-Rhafiqi (?-732), général sarrazin et gouverneur d'Andalousie en 721, puis de 731 à 732
 Abd al-Rahman , ou Abdérame , dit le Juste (731-788). Premier émir omeyyade d'al-Andalus (756-788)
 Abd al-Rahman II (822-852), quatrième émir omeyyade de Cordoue, fils d'Al-Hakam 
 Abd al-Rahman III (891-961), émir puis calife omeyyade de Cordoue
 Abd Al-Rahman Al-Soufi (903-986), astronome persan
 Abd al-Rahman dit Sanchuelo (983-1009), premier ministre du califat de Cordoue
 Abd al-Rahman IV (?-1018), calife omeyyade de Cordoue
 Abd al-Rahman V (1001-1024), calife omeyyade de Cordoue
 Abd al-Rahman Ibn Khaldoun (1332-1406), historien et sociologue arabe
 Sidi Abderrahmane (1384-1471), théologien musulman, saint-patron d'Alger
 Abd ar-Rahman ibn Hicham (1778-1859), sultan du Maroc de (1822-1859)
 Abd Al-Rahman Al-Gaylani (1841-1927), homme politique irakien, et le premier premier ministre de l'Irak moderne
 Abd al-Rahman al-Kawakibi (1842-1902), intellectuel syrien, théologien et réformiste musulman
 Abdur Rahman Khan (1844-1901), créateur de l'Afghanistan moderne
 Abder-Rahman Elîsh El-Kebîr (?-1930), dignitaire musulman d'Égypte
 Abderrahmane ben Fayçal Al Saoud, père de Abdelaziz Al Saoud, premier roi d'Arabie saoudite
 Abderahmane Boushaki (1893-1985), militaire et politicien algérien
 Abdul Rahman Hassan Azzam (1893-1976), diplomate égyptien
 Abderrahmane Farès (1911-1991), président de l'exécutif provisoire algérien du  au 
 Abdul Rahman Arif (1916 ou 1918), président de l'Irak de 1966 à 1968
 Abderrahmane Mira (1922-1959), combattant algérien pendant la guerre d'indépendance
 Abderrahman El Yousoufi (1924-), premier ministre du Maroc de 1998 à 2002
 Abderrahmane Amrani alias Dahmane El Harrachi (1925-1980), auteur-compositeur algérien
 Abdurrahman Wahid (1940-), président de l'Indonésie de 1999 à 2001
 Abderrahmane Zenati (1943-), peintre et écrivain marocain
 Abderrahman Bouftas, ancien ministre de l'habitat marocain
 Abdel Rahman El Bacha (1958-), pianiste libanais
 Abdul Rahman, ministre afghan de l'aviation civile, assassiné en février 2002
 Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz Al-Sudais (1961-), imam de la Grande mosquée de la Mecque
 Abderrahmane Sissako (1961-), cinéaste mauritanien
 Abdul Rahman Jawed (1965-), afghan converti au christianisme
 Abdourahman A. Waberi (1965-), un écrivain djiboutien d'expression française
 Abderrahmane Tlili (1943-), homme politique tunisien
 Abderrahmane Hammad (1977-), athlète algérien concourant dans la discipline du saut en hauteur

Voir aussi 
 99 noms d'Allah
 Liste des prénoms arabes

Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme